Владимир Владимирович Недобежкин (род. 22 апреля 1964) — полковник ВС РФ, заместитель командира 22-й гвардейской отдельной бригады специального назначения Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Герой Российской Федерации (медаль № 279).

Биография 
Родился 22 апреля 1964 года. Русский. Выпускник Калининского суворовского военного училища.

В Вооружённых Силах с 1981 года. Поступил в 1981 году в Бакинское высшее общевойсковое командное училище, которое окончил в 1985 году. Проходил службу на различных должностях от командира взвода курсантов Бакинского высшего общевойскового командного училища до заместителя командира бригады специального назначения в Северо-Кавказском и Закавказском военных округах. С 1989 года систематически выполнял задачи в районах вооруженных конфликтов. С декабря 1994 года — в боевых действиях первой чеченской войны. Только при штурме Грозного его подразделение уничтожило одну установку залпового огня «Град», танк, три миномёта, две гаубицы, до 40 боевиков, из которых 12 — снайперов, добыло ценные разведданные.

В январе 1996 года Владимир Недобежкин, командир отряда специального назначения, возглавлял оперативную группу при проведении операции по освобождению заложников и уничтожению бандформирования Радуева в селе Первомайском Республики Дагестан.

С началом штурма Первомайского во главе подчиненных В. В. Недобежкин скрытно выдвинулся на окраину села и из гранатомётов нанёс удар по передовым позициям боевиков. Это позволило штурмовым группам вскоре их захватить. Подчинённые Владимира Недобежкина уничтожили в бою два расчёта АГС-17, несколько пулемётчиков и снайперов.

В ночь с 17 на 18 января 1996 года группа майора Недобежкина В. В. блокировала северо-западную окраину Первомайского. Около четырёх утра отряд боевиков в количестве 300—350 человек пошёл на прорыв кольца окружения. Умело организовав оборону, В. Недобежкин уверенно руководил боем на всём его протяжении. В результате огневого поражения передовая группа прорывавшихся боевиков была рассеяна и практически уничтожена.Однако, это не помешало боевикам вывести пленных милиционеров из окруженного села.

Силами оперативной группы за период проведения операции в Первомайском нанесён основной урон террористам, многократно превышающий результаты боевой деятельности других частей и подразделений при значительно меньших потерях.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 1996 года подполковнику Владимиру Владимировичу Недобежкину присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

Полковник В. В. Недобежкин продолжал службу в Министерстве обороны РФ. В настоящее время — руководитель ЧОП «Альфа».

Награждён медалями, в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги», именным оружием от Министра обороны РФ.

Примечания

Литература 
 
 55 лет соединениям и частям специального назначения ВС РФ. Альбом. М., 2003.
  Кунц Н. З. Суворовцы и нахимовцы Герои. Изд. Интеграф Сервис, 2003
 Север А. Спецназ ГРУ. М.ЯУЗА, 2008.

Ссылки 

 Владимир Недобежкин
 Прорыв под Первомайским
 Владимир Владимирович Недобежкин

Выпускники Тверского суворовского военного училища
Выпускники Бакинского высшего общевойскового командного училища
Сотрудники ГРУ
Участники Первой чеченской войны